Someday (engl. ‚eines Tages‘, ‚irgendwann‘) steht für:
 Someday (Mariah-Carey-Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Mariah Carey (1990)
 Someday (No-Angels-Lied), Lied der deutschen Girlgroup No Angels (2003)

Someday (I Will Understand) steht für:
 Someday (I Will Understand), Lied der US-amerikanischen Sängerin Britney Spears (2005)